Saturne I peut désigner :
 Mimas, un satellite de Saturne ;
 Saturn I, une des fusées qui ont permis de mettre au point le lanceur Saturn V du programme Apollo.